The Texas Chainsaw Massacre kan verwijzen naar:

The Texas Chain Saw Massacre (1974), een horrorfilm van regisseur Tobe Hooper uit 1974.
The Texas Chainsaw Massacre (2003), de remake van de gelijknamige film uit 1974.